Диапазон във физиката означава разпределението на стойностите на физично количество енергия, честота или маса. Обикновено диапазонът се обозначава с електромагнитния спектър – разпределението на интензитета на електромагнитното излъчване по честоти или дължини на вълните.

В научна употреба терминът диапазон е въведен от Нютон през 1671 – 1672 г., за да обозначи многоцветна лента, подобна на дъгата, която се получава, когато слънчевият лъч преминава през триъгълна стъклена призма.

Източници 

Физични величини